Új Színház (1903–1904) a Kerepesi (ma Rákóczi) út 63.-ban, a Tabarin mulató helyiségében Szalkay Lajos társulata alig egy évig működött
Új Színház (1920) két bemutató után csődbe ment színházi vállalkozás; Krecsméry Zsigmond és Somlár Zsigmond társulata a Feld Zsigmond és fia, Mátyás által vezetett Budapesti Színház épületében, az Aréna (ma Dózsa György) út 31. szám alatt játszott
Új Színház (1927–1932) a Révay utca 18.-ban, az Upor József, majd Torday József igazgatta színházban az első évben kabaré, később már egész estés előadásokat tartottak – a művészeti vezetők Upor József és Bársony István voltak
Új Színház (1945–1946) a Rózsa utca 50.-ben alig egy szezont megért Lóránd György-társulat kabarékat és vígjátékokat játszott
Új Színház a Paulay Ede utca 35. szám alatt 1994-ben Székely Gábor vezetésével átalakult fővárosi színház (2012-től Újszínház)

Hasonló
Új Színpad (1912): Budapesten, az Építőmunkások Székházában az Aréna (Dózsa György) út és a Dembinszky utca sarkán e néven működött Bárdos Artúr és Révész Béla színházi vállalkozása, de tőke hiányában pár hónap alatt csődbe jutott